Bahna může být:
 Bahna – pravidelná prezentace Armády České republiky a klubů vojenské historie v Brdech
 Bahna (Letovice) – osada, součást města Letovice v okrese Blansko
 Bahna (přírodní památka) – chráněné území u obce Dědová v okrese Chrudim

Související články 
 Bahno